Kander – rzeka w Szwajcarii, z dorzecza rzeki Aare

Osoby o tym nazwisku:
 John Kander – amerykański kompozytor
 Sigurd Kander – szwedzki żeglarz, olimpijczyk